Monu ist der Name folgender Personen:
 Ngozi Monu (* 1981), nigerianischer Schwimmer
 Nick Monu (* 1965), nigerianischer Dramatiker, Schauspieler und Regisseur

Weitere Bedeutungen:
 Monu (Insel), Insel aus der Inselgruppe Mamanucas, die zu den Fidschi-Inseln gehört
 MONU - magazine on urbanism, Zeitschrift für urbane Kultur
 Monu (Fluss), Fluss in Togo (veraltet)

Abkürzung